ЧЕМПИОНАТ ФИНЛЯНДИИ ПО РАЛЛИ — национальное Финское раллийное соревнование, состоящее из нескольких этапов проходящих на территории «страны Суоми». В настоящее время серия состоит из двух классов — группы N (Super 2000) и группы «n» (автомобили группы N с двигателем до 2000 куб.см). Стартует чемпионат обычно с Ралли Арктики.

История 

Первый чемпионат состоялся в 1959 году. Первым чемпионом был . В 1964 шин гонок, количество было ограничено до шести, четыре из которых были готовы к кольцу, кроме того были две запасные шины включены.
В 1970 году чемпионат разделен на 2 группы, Группа 2 (группа N в настоящее время) собрала самые быстрые автомобили того времени — первым чемпионом стал Тимо Мякинен.
В дальнейшие годы появлялась группа 4 — чемпионом в которой становился легендарный Маркку Ален.
После многих делений количество групп в чемпионате пришло к двум.
Титул «Чемпион Финляндии по ралли» получали такие известные гонщики как — Рауно Аалтонен, Паули Тойвонен, Симо Лампинен, Тимо Мякинен, Киёсти Хямяляйнен, Себастьян Линдхольм, Ярмо Кютолехто, Харри Рованпера, Маркус Гронхольм, Томми Мякинен, Ханну Миккола, Тони Градмайстер и Микко Хирвонен.

Система начисления очков 
Первый и последний этап чемпионата

Остальные этапы

Чемпионы

Ссылки 
 Официальный сайт

Национальные чемпионаты по ралли
Чемпионаты Финляндии